Hotel Ritz kan refere til:

 The Ritz Hotel, London
 Hôtel Ritz Paris
 Hotel Ritz (Buenos Aires)
 Hotel Ritz (Cape Town)
 Hotel Ritz (Lisbon)
 Ritz Hotel, Madrid
 Ritz-Carlton Montreal
 The Ritz-Carlton Hotel Company
 Ritz Hotel Hyderabad nu kendt som Hill Fort Palace